Падден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Падден, Дейв (род. 1976) — канадский музыкант, вокалист и ритм-гитарист канадской трэш-метал группы Annihilator с 2003 по 2014 год.
 Падден, Сара (1881—1967) — американская актриса.